Santa Tecla est le nom espagnol et italien de Sainte Thècle, une sainte chrétienne des Églises catholique et orthodoxe.

 Santa Tecla (Acireale), hameau italien ;
 Santa Tecla (Salvador), municipalité du Salvador ;
 Santa Tecla de Basto, freguesia portugaise ;
 Santa Tecla, une ancienne basilique de Milan en Italie.